Иоланда де Лузиньян (; 24 марта 1257 — сентябрь 1314) — дама де Фужер, наследница графств Ла Марш и Ангулем.

Дочь Гуго XII де Лузиньяна, графа де Ла Марш и д'Ангулем, и Жанны де Фужер. 

Около 1273 унаследовала от матери бретонскую сеньорию Фужер. Брат Иоланды, Ги I де Лузиньян, завещал ей 22 сентября 1304 владения дома Лузиньянов, но после его смерти в 1308 Филипп IV Красивый решил присоединить эти земли к королевскому домену. Еще в 1301 он дал в долг графу Гуго XIII крупную сумму под залог графств, что позволило ему претендовать на наследство, которое оспаривалось несколькими претендентами. 

Вскоре после смерти Ги, обвиненного в измене, Филипп конфисковал Ла Марш и Ангулем. В 1308—1309 король Франции с помощью различных финансовых операций выкупил права наследования у сестер Иоланды — Жанны де Лузиньян, Марии, графини де Сансер, а также у Эмара де Валанса. С Иоландой был заключен договор, по которому она сохраняла узуфрукт с Ла Марша и Ангулема.

Семья 

Муж 1) (1267): Эли Рюдель, сеньор де Понс (ум. после 8.1290)

Дети:

 Рено IV де Понс (ум. до 1308), сеньор де Понс и де Бержерак
 Жермазия де Понс (ум. до 1307). Муж (1298): Эмери XI, виконт де Рошешуар (ум. 1306)

Муж 2): Роберт, сеньор де Мата

Литература 

 Farcinet Ch. L'ancienne famille de Lusignan: recherches historiques sur le moyen âge en Poitou (2e éd.) — Revue du Bas-Poitou (Fontenay-le-Comte). 1899, p. 20
 Delisle L. Chronologie historique des comtes de la Marche issus de la maison de Lusignan // Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome II, 4e série, année 1856, p. 545
 Joullieton M. Histoire de la Marche et du pays de Combrailles. T. I. — Guéret: Betoulle, 1814
 Фавтье Р. Капетинги и Франция. СПб., 2001. ISBN 5-8071-0071-9

Ссылки 

 YOLANDE de la Marche

Дом де Лузиньян
Графы де Ла Марш
Женщины XIII века
Женщины XIV века
Умершие в 1314 году